Denis Kudla era il campione in carica, ma ha scelto di partecipare al torneo ATP di Los Cabos.

Teste di serie 

  Jenson Brooksby (ritirato)
  Prajnesh Gunneswaran (quarti di finale)
  Maxime Cressy (secondo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)

  Lukáš Lacko (primo turno)
  Mitchell Krueger
  Christopher Eubanks (quarti di finale)
  Ramkumar Ramanathan

Wildcard 

  William Blumberg (primo turno)
  Govind Nanda (semifinale)

  Sam Riffice (secondo turno)

Qualificati 

  Alexis Galarneau (secondo turno)
  Aleksandar Kovacevic (primo turno)

<li>  Shintaro Mochizuki (primo turno)
<li>  Genaro Alberto Olivieri (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Cary Challenger 2021